XMC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mallacoota (Australia)